Frothingham ist der Nachname von 

 James Frothingham (1786–1864), US-amerikanischer Porträtmaler
 Louis A. Frothingham (1871–1928), US-amerikanischer Politiker
 Sarah C. Frothingham (1821–1861), US-amerikanische Miniaturmalerin